Юченко́в:
 Юченков, Глеб Иванович (1911—1993) — советский актёр, народный артист УССР.
 Юченков, Константин Глебович (1947—2019) — советский и российский актёр, народный артист Российской Федерации, сын предыдущего.
 Юченков, Денис Константинович (род. 1971) — заслуженный артист Российской Федерации, сын предыдущего.